Gerhard Bott ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Bott (Kunsthistoriker) (1927–2022), deutscher Kunsthistoriker
 Gerhard Bott (Fernsehjournalist) (1930–2018), deutscher Fernsehjournalist